

Sigle 

Le sigle PKR peut signifier :
 Perusak Kawal Rudal (« destroyer d'escorte à missiles »), nom donné par la marine indonésienne à ses futures frégates de la classe Sigma 10514 ;
 photokératectomie réfractive, une technique chirurgicale ;
 protein kinase R («  »), une protéine du système immunitaire des mammifères (notée PKR, en italique).

Code 
 PKR est le code ISO 4217 de la roupie pakistanaise, l'unité monétaire du Pakistan.

Nom 
 PKR (2006-2017) est un site web de poker en ligne.
 PKR est le nom du gène qui code la protéine PKR (, cf. ci-dessus).